L'omologia (dal greco homoios, cioè "simile, uguale" e logos, "discorso") è la corrispondenza logica tra due cose, per cui ciò che accade in una accade anche nell'altra, a motivo della stessa logica. Omologo è quindi sinonimo di analogo, pur significando non solo una somiglianza, ma un'identità.

Con il termine "omologia" si può intendere:
 in matematica:
 omologia (geometria), una particolare trasformazione del piano,
 omologia (topologia), una costruzione effettuata in topologia algebrica a partire da uno spazio topologico;
 in biologia:
 omologia (biologia);
 in chimica:
 omologia dei composti organici, si veda serie omologa.